Урга́кш — топоним в Республике Марий Эл России:

 Ургакш — посёлок в Советском районе.
 Ургакш — река в Советском районе, приток реки Шуля.